La battaglia di Uclés, combattuta vittoriosamente il 29 maggio 1108 dagli Almoravidi contro le truppe alleate del Regno di León e del Regno di Castiglia nel quadro del controllo della Penisola iberica.
 La battaglia di Uclés combattuta vittoriosamente il 13 gennaio 1809 da Napoleone contro gli Spagnoli, nel quadro della Campagna di Spagna.